Antonio Álvarez de Toledo puede referirse a:
Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont (1568-1639), noble español.
Antonio Álvarez de Toledo y Heredia (S.VI), noble español.
Antonio Álvarez de Toledo y Enríquez de Ribera (1615-1690), noble español.
Antonio Álvarez de Toledo y Fernández de Velasco (1627-1701), noble español.
Antonio Álvarez de Toledo y Guzmán (1669-1771), noble español.
Antonio Álvarez de Toledo y Pérez de Guzmán (1716-1773), noble español.